Bursa ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bursa (Buldan), Ortsteil der Stadt Buldan in der Provinz Denizli
 Bursa (Provinz), eine Provinz in der Türkei
 Bursa (NUTS-Region), TR41, Provinzen Bursa, Eskişehir, Bilecik
 Bursa, Stadt in der Türkei

Bursa ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Bursa (1932–1957), polnischer Dichter und Journalist
 Józef Bursa, polnischer nordischer Skisportler
 Nikolosa Bursa († 1512), Benediktinerin und Äbtissin
 Wojciech Bursa (1895–1940), polnischer Sportschütze

Bursa (lat. ‚Beutel‘) bezeichnet:
 Bursa (Gattung), eine Gattung der Froschschnecken
 Bursa (Liturgie), liturgisches Gerät im katholischen Gottesdienst
 eine Pilger- bzw. Reliquientasche, siehe Reliquiar
 Burse, frühe Form von Wohngemeinschaft, vor allem an Universitäten
 in der Anatomie einen Beutel, zum Beispiel die Bursa synovialis, den Schleimbeutel
 bei einigen Wirbellosen die Begattungstasche, Bursa copulatrix

Siehe auch:
 Burse (Begriffsklärung)
 Burza